Le patronyme Gasquet est le diminutif de Gasc, .

Patronyme 

 Amédée Gasquet (18521914), un universitaire français. Il a été directeur de l'instruction primaire au ministère de l'instruction publique et maire de Clermont-Ferrand
 Henri Barthélemy Gasquet (1864-1928), capitaine de corvette, né à Coursegoules et mort à Nice.
 Henry Gasquet (18851952), fils d'Amédée, un homme politique français.
 Jean-Louis Gasquet (19232020), un homme politique français, et fut le maire de la ville de La Celle-Saint-Cloud (Yvelines)
 Joachim Gasquet (1873, Aix-en-Provence1921), un poète et critique d'art provençal
 Joseph Gasquet, un général du Premier Empire
 Joseph Gasquet, un homme politique français né le  à Saint-Laurent-du-Cros (Hautes-Alpes) et mort le  à Toulon. Ancien directeur de l'école Rouvière, il fut maire de Toulon du  au .
 Marie Gasquet (1872, Saint-Rémy-de-Provence1960, Saint-Rémy), un écrivain de Provence
 Richard Gasquet (* , 1986, Sérignan près de Béziers), un joueur français de tennis
 Olivier Gasquet (* , 1963, Suresnes professeur des universités
 Bernadette de Gasquet, contemporaine, médecin et professeur de yoga spécialisée dans les exercices des abdominaux et de la rééducation périnéale, entre autres autour de l'accouchement. Connue pour la dite Méthode de Gasquet.

Toponyme 

 Gasquet, census-designated place américaine située en Californie.

Liens externes

Références 

Patronyme occitan